Disziplin (von lateinisch disciplina „Lehre, Zucht, Schule“) steht für:

 Selbstdisziplin, Form der bewussten Selbstregulierung
 Gehorsam, Ordnungsregulierung innerhalb eines Befehlsprinzips

als Teilbereich:
 Einzelwissenschaft, Teilbereich der Wissenschaft
 Sportdisziplin, Wettkampfklasse einer Sportart

Siehe auch: